Gora Dvuglavaja ist der Name folgender Nunatakker:

 Gora Dvuglavaja (Aramis Range) in der Aramis Range, Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Gora Dvuglavaja (Porthos Range) in der Porthos Range, Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika